Whitechurch kan syfta på följande platser:

Irland 

 Whitechurch (ort i Irland), Munster, County Cork,

Storbritannien 

 Whitchurch (ort i Storbritannien, England, Buckinghamshire, lat 51,88, long -0,84), 

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar